Jean Henri Hottinger (1620 - 1667), théologien suisse
 Johann Jakob Hottinger (1750 - 1810), théologien suisse
 Klaus Hottinger (? - 1524), Premier martur du mouvement protestant suisse